Gaio Aufidio Vittorino, console nel 155 e 183;
Gaio Aufidio Vittorino, console nel 200.